Aceasta este o listă de publicații locale din București:

 Publicitate, anunțuri
 Ziare 
 Ring
 Gazeta Străzii, prima publicație din București care însumează articolele și poveștile de viață spuse de persoanele adulte fără adăpost, beneficiari ai serviciilor Samusocial din Romania

 Publicații online
 http://www.optimalmedia.ro 
 http://www.bucuresteni.ro
 http://www.salutbucuresti.ro

 Defuncte
 Compact

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

 București